Wszystko za życie – film Seana Penna
 Wszystko za życie – książka autorstwa Jona Krakauera
 Into The Wild – solowy album Eddie Veddera
 Into The Wild – piosenka pochodząca z solowego albumu Eddie Veddera